[[Файл:Generalis controversio de indulgentiis.jpg|мини|справа|200пкс|Титульная страница книги «Generalis controversio de indulgentiis» (Краков, 1593)]]
Валентин Видавский или Видавчик (, ; 1537, Видава — 1601) — польский учёный, филолог, богослов и духовный писатель XVI века, педагог, ректор Краковской академии. Доктор теологии (1582).

 Биография 
Родился в мещанской семье.
В 1562 г. обучался в Краковской академии (ныне Ягеллонский университет), ректором которой дважды избирался впоследствии. Несколько лет учился в Перемышльской кафедральной школе.

В 1569 г. стал магистром, затем был рукоположен. С 1582 — бакалавр. Посвятив себя духовному званию, занялся богословием. Был настоятелем краковского коллегиального костёла святого Флориана.

Одновременно до своей смерти преподавал теологию на Богословском факультете Краковской академии (ныне Ягеллонский университет). В 1574 г. избран деканом богословского факультета, в 1595‒1596 и 1600‒1601 — ректор Краковской академии.

Его сочинения содержат богатый материал по истории религиозного движения в Польше в XVI веке. Особенно важно в этом отношении книги «Catechesis grammaticae latinae. Nunc demum diligentius recognitae et auctae» (учебник латинской грамматики, 1581), «Generalis controversio de indulgentiis» (1593), и рукопись, хранящаяся в библиотеке Краковского университета: «Epistolae, quae res varias inprimis Polonorum continent»''.

В его личной библиотеке насчитывалось около 350 книг, которые В. Видавский завещал церкви в Видаве. Передал значительную сумму денег на упорядочение уличных дорог в родном городе.

Литература 
 «Catechesis grammaticae latinae».
 

Духовные писатели
Богословы XVI века
Выпускники Ягеллонского университета
Ректоры Ягеллонского университета
Педагоги Польши
Педагоги XVI века
Историки Польши
Католические священники Польши
Историки XVI века
Историки церкви
Доктора богословия
Авторы учебников